

Persone 
 Kevin Francis (1949) – produttore cinematografico e televisivo britannico
 Kevin Francis (1967) – calciatore nevisiano
 Kevin Francis (1982) – sciatore statunitense
 Kevin Francis (1984) – cestista canadese
 Kevin Francis (1994) – calciatore sanvincentino